«Поезд страха» (, ) — фильм ужасов 1972 года.

Фильм также известен под названиями «Экспресс ужаса», «Проклятье над поездом»,«Ужас в Транссибирском экспрессе» и«Поезд ужасов».

Сюжет 
1906 год. Геологическая экспедиция во главе с Александром Секстоном находит в глухом районе Китая вмерзшее в лёд гуманоидное существо. Будучи уверенным, что найдено промежуточное звено между обезьяной и человеком, Секстон спешит доставить свою находку в Лондон, однако сперва ящик доставляют в Пекин, чтобы транссибирским экспрессом переправить в Европу. На вокзале Секстон встречает другого английского учёного — доктора Уэллса. Уже при погрузке возникают некие странности — вор, пытавшийся проникнуть в ящик, умирает. Глаза трупа покрыты бельмами как у слепого. Русский священник Пуджардов утверждает, что там нечистая сила. Для примера он рисует крест мелом на земле, затем пытается нарисовать крест и на ящике, однако изображение не появляется. Секстон объявляет всё это суеверием и распоряжается погрузить окаменелости на поезд.

Помимо англичан в экспрессе оказываются инспектор Миров, русский инженер Евтушенко, польский граф Мариан Петровский и его симпатичная жена Ирина, а также мошенница Наташа. Поезд направляется в Сибирь.

Подкупленный Уэллсом носильщик пытается узнать, что находится в ящике Секстона, в итоге встречается взглядом с загадочным существом и превращается в труп с бельмами на глазах. В поисках кондуктора инспектор Миров приказывает вскрыть ящик, выясняется что гуманоид исчез, а в ящике лишь тело клерка. Солдаты Мирова приступают к прочёсыванию поезда, и один из них становится следующей жертвой монстра. Тогда инспектор просит Уэллса провести вскрытие. На аутопсии выясняется, что мозг носильщика лишён извилин. Следующей жертвой становится мошенница Наташа, пытавшаяся выкрасть драгоценности графини Петровской. Далее гуманоид нападает на доктора Уэллса, которого спасает лишь вмешательство Мирова. Однако таинственное существо в последний момент переселяется в тело инспектора и какое-то время прячется там.

Телеграфист передает сообщение о происходящих странных событиях на следующий полустанок. В присутствии Мирова, Пуджардов начинается молиться, при этом неожиданно тухнет свеча и падает икона. Тем временем учёные изучают глазную жидкость трупов. Неожиданно там оказываются различные изображения: Миров, бронтозавры, птеродактили и странная картина, которую Пуджардов обозначает как Землю на второй день творения. Помощница Уэллса сообщает об этом Мирову, тогда монстр убивает её. Ставший свидетелем данной сцены Пуджардов просит инспектора взять его в услужение, однако тот лишь усмехается подобному предложению. Его гораздо более интересуют учёные, которые могут знать способ космических полётов. 

На сибирской ж/д станции на поезд прибывает отряд казаков во главе с капитаном Казаном, который собирается «вытрясти правду» из пассажиров и понять что происходит. Несмотря на свою жестокость, атаман оказывается весьма проницательным и убивает Мирова. Существу ничего не остаётся, кроме как переселиться в священника Пуджардова. Казан пытается организовать засаду, однако он и его люди оказываются лёгкой добычей для монстра. Пуджардов убивает графа Петровского и пытается овладеть Ириной, которую давно вожделел. Секстон бросается на помощь к графине, однако монстр взывает к сознанию учёного, говоря, что он — особая форма энергии, которая попала на Землю из другой галактики, была здесь забыта и вынуждена была паразитировать во всех формах, возникавших на планете в процессе эволюции — от простейших до человека. Пока Секстон размышляет, Пуджардов поднимает мёртвых — графа, Казана, других казаков. Учёному и графине удаётся бежать, так как контролируемые Пуджардовым существа слепы и не видят своих жертв.

Оставшиеся в живых пассажиры собираются в хвостовом вагоне экспресса. Уэллс и Секстон отцепляют вагон, весьма вовремя — русские власти дали приказ пустить состав с обрыва. Локомотив и передние вагоны падают и взрываются. Хвостовой вагон останавливается прямо перед пропастью…

В ролях 
 Кристофер Ли — сэр Александр Секстон
 Питер Кашинг — доктор Уэллс
 Альберто де Мендоса — священник Пуджардов
 Сильвия Тортоса — графиня Ирина Петровская
 Георг Риго — граф Мариан Петровский
 Хулио Пенья — инспектор Миров Телли Савалас — капитан Казан Хельга Лине — Наташа Анхель дель Посо — Евтушенко
 Хосе Джасп — кондуктор Конев
 Андрей Викторович Ярославцев  — дублировал все мужские роли (НТВ)''

Цитаты из фильма 
 Ирина Петровская: «Мой муж… говорит, что в XV веке ваш король Генрих предал нас русским. Это так?». Александр Секстон: «Надеюсь, что Ваш муж и Вы, мадам, примете мои искренние извинения».
 Инспектор Миров: «А что если один из вас и есть чудовище?». Доктор Уэллс: «Чудовище? Мы оба англичане!»
 Ирина Петровская: «Я буду жаловаться Императору, Вас сошлют в Сибирь!». Капитан Казан: «Я и так в Сибири!»
 Доктор Уэллс: «Может быть монах невиновен?». Капитан Казан: «Ну станет одним невиновным монахом меньше».

Ссылки 
 
 
 

Фильмы ужасов 1972 года
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов Испании
Фильмы о Транссибирской магистрали
Фильмы о казаках
Фильмы Испании 1972 года
Фильмы Великобритании 1972 года
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о зомби